Тата Лазаро има више значења:

 Тата Лазаро, Ранчо Флорес (Тингвиндин), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тата Лазаро (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику